KinderStemBus is een bedrijf dat zich inzet in het onderwijs. Ze ontwikkelde een gratis aanvraag bare mini lesmethode voor scholen. Doelgericht op een leeftijd van 9 tot ongeveer 13 jaar. In hun methode leren Kinderen meer over Politiek, omdat ze vinden dat de meeste kinderen hier te weinig van weten. In de methode leren ze kinderen de basis van politiek op een interactieve leukere manier.